Hertug af Strathearn er en britisk (skotsk) titel, der er blevet båret af fire medlemmer af den britiske kongefamilie. Titlen er knyttet til dalen Strathearn i den skotske region Perth and Kinross.

I Middelalderen blev Strathearn styret af en jarl (eller mormaer).

Hertug af Cumberland og Strathearn  
Hertug af Cumberland er en engelsk titel. Jarl af Dublin er en irsk titel.
 1766-1790: Prins Henry, hertug af Cumberland og Strathearn, jarl af Dublin, bror til Georg 3. af Storbritannien og til dronning Caroline Mathilde af Danmark-Norge, søn af prins Frederik Ludvig af Wales.

Hertug af Kent og Strathearn  
Hertug af Kent er en engelsk titel. Jarl af Dublin er en irsk titel.
 1799-1820: Prins Edvard Augustus, hertug af Kent og Strathearn, jarl af Dublin, fjerde søn af kong Georg 3. af Storbritannien, far til dronning Victoria af Storbritannien.

Hertug af Connaught og Strathearn 
Hertug af Connaught er en irsk titel. Jarl af Sussex er en engelsk titel. 
 1874-1942: Prins Arthur, hertug af Connaught og Strathearn, jarl af Sussex, tredje søn af Victoria af Storbritannien, far til kronprinsesse Margareta af Sverige, oldefar til Carl 16. Gustav af Sverige, Margrethe 2. til Danmark og Dronning Anne-Marie af Grækenland. 
 Prins Arthur af Connaught og Strathearn (1883-1938). 
 1942-1943: Alastair Arthur Windsor, hertug af Connaught og Strathearn, Jarl af Sussex.

Hertug af Cambridge og jarl af Strathearn 
I forbindelse med sit bryllup den 29. april 2011 blev William, hertug af Cambridge udnævnt til jarl af Strathearn, mens hans gemailinde Catherine, hertuginde af Cambridge blev grevinde af Strathearn. 

Strathearn